

Presentación previa 
La pareja formada por Yuki Bhambri y Michael Venus fueron los primeros campeones del torneo tras derrotar en la final a N. Sriram Balaji y Blaž Rola.

Cabezas de serie

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Chennai 2014